GWN est un sigle qui peut désigner :
 Guild Wars Nightfall, le troisième produit de la série Guild Wars, une série de jeux de rôle en ligne ;
 , un ancien service de streaming numérique et une application mobile appartenant à Anthem Wrestling Exhibitions, une filiale de Anthem Sports & Entertainment ;
  (où GWN signifie Golden West Network), l'ancien nom de , un réseau de télévision australien.

gwn est un code qui peut désigner :
 gwandara, une langue tchadique parlée au Nigeria par les populations gwandara, selon le code des langues ISO 639-3 et IETF.

Code